Российский зерновой экспорт — внешнеторговые операции по продаже зерна, прежде всего, зерна пшеницы в другие страны, традиционная для России статья экспортных доходов на протяжении столетий, обеспечивающая РФ в XXI веке лидерство среди основных поставщиков зерна на мировой рынок наряду с ЕС (2-е место в 2019/20 году), США (3-е место), Канадой (4-е место), Украиной (5-е место).

Политические аспекты

Российская империя 
Исторически, российскому экспорту пшеницы предшествовал экспорт пшеницы из степей Причерноморья в Древнюю Грецию и Древний Рим. Длительное существование зернового экспорта на этом направлении связано с особенностями ландшафта Северного Причерноморья, крайне благоприятными для произрастания пшеницы.

Зерновой экспорт России длительное время имел не только хозяйственное, но и существенное внешне- и внутриполитическое значение для страны. Он становился предметом общественной дискуссии и политической спекуляции в различные исторические периоды жизни страны. Поскольку длительное время пшеница являлась одним из основных российских экспортных товаров, доходы от её продажи часто использовались для кросс-финансирования других секторов экономики, прежде всего — промышленности. При этом средняя урожайность зерна в зоне рискованного земледелия (80 % российской территории) низка: сам-три вместо сам-шесть, сам-семь в Западной и Южной Европе. В Восточной Европе в силу различия природно-географических условий на протяжении тысячелетий совокупность самых необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на Западе Европы, а условия для удовлетворения их гораздо сложнее и хуже, отмечал автор книги «Великорусский пахарь» Л. В. Милов. Поэтому объём прибавочного продукта зернового производства был всегда значительно меньше, а при потребности землевладельцев получать доходы, сопоставимые с доходами в западноевропейских социумах, породили, очевидно, приписываемое министру финансов Российской империи Вышнеградскому крылатое выражение «недоедим, но вывезем!»

Советский период 
Претензии аналогичного характера — о том, что экспорт зерна, который даёт необходимую для индустриализации валюту, идёт в ущерб сытости населения, неоднократно высказывались в адрес сталинского руководства СССР. Однако факты говорят о другом: хотя с 1928 по 1937—1939 годы государственные закупки зерна выросли втрое (с 10,8 млн тонн до 31,9-30,7 млн), согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательной поставке зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами» от 19 января 1933 г., в рамках госзаготовок отчуждалось около 30 % валового сбора. «Местным органам власти и заготовительным органам [запрещалось] допускать встречные планы и налагать на колхозы и единоличные хозяйства обязательства по сдаче зерна, превышающие погектарные нормы, установленные настоящим законом». В 1934 году были отменены карточки, а потребление хлеба в 1933/34 году вернулось на уровень 1928: 233 кг на человека, при том, что население страны с 1926 по 1939 год выросло на 23.6 млн человек, большая часть которого приросла в городах. Городское население СССР в этот период удвоилось: с 26,3 млн до 56,1 млн человек.

Хрущёвский период правления страной, напротив, породил претензии встречного характера — в этот период СССР, наряду с продолжением экспорта пшеницы кормовых сортов, впервые начал её импорт. Это обстоятельство связывали с усилившимися при Н. С. Хрущёве проблемами в сельском хозяйстве СССР, обернувшимися зерновым кризисом 1963 года в СССР.

Российская Федерация 
В РФ предметом политической дискуссии стали пошлины на экспорт зерна и регулирование внутреннего рынка с целью не допустить его обеднения в ущерб интересам населения. Комментируя эту тему, 17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил: «Рекордный урожай, а цены на хлеб растут. Чушь какая-то». Эту ситуацию правительство пыталось исправить меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия, чтобы уравновесить внутренний и внешний рынок для производителей.

9 декабря 2021 года с предложением отменить экспортную пошлину на зерновые выступил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, пояснив, что от её применения крестьянские хозяйства понесли потери суммарно примерно в 300 млрд рублей. Он прогнозировал рост потерь ввиду роста мировых цен и указал, что внутренняя цена зерна отстаёт от мировой «на сто с лишним долларов за тонну». Это требование 18 февраля 2022 года поддержали президент АККОР Владимир Плотников и глава комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин.

24 февраля 2022, после начала вторжения России на Украину, Минсельхоз России выступил против отмены экспортных пошлин на зерно.

15 марта Россия приостановила экспорт зерна за пределы страны, в том числе в страны ЕАЭС, это вызвало неудовольствие со стороны казахстанских экономистов.

1 апреля 2022 года заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал, что российское продовольствие — «тихое, но грозное оружие страны», «поставок Западу не будет», «Приоритет … внутренний рынок. И контроль за ценами».

5 апреля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что «на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж. А именно — внимательно отслеживать параметры экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», «Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России. И оно должно работать в интересах наших граждан». Он также подчеркнул, что «ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий — поддержать деловую активность в российском АПК».

22 апреля 2022 года Казахстан на оперативном совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в очередной раз заявил о недовольстве временным запретом экспорта в рамках ЕАЭС (усмотрев в нём элементы дискриминации, противоречащей договорённостям по ЕАЭС) и о намерении обжаловать ограничения в установленном порядке. Кроме того пояснил, что повышенные закупки зерна из Сибири в начале 2022 года вызваны снижением урожая в Казахстане. Также просит открыть экспорт, хотя бы в рамках действующих квот в дальнее зарубежье в 11 млн тонн до 30 июня.

.

24 апреля 2022 года, Депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский заявил, что Россию может ожидать сокращение посевных площадей в 2023 году и потеря рынков сбыта: «Вот сейчас мы регулируем внутреннюю цену на зерно. В результате наши крестьяне ничего не получают, мы теряем рынки сбыта. <…> Большинство мер демотивируют крестьян сеять зерновые. <…> В этом году ещё протянем, а в следующем будем снижать площади посевов» — привёл Лисовский мнения российских аграриев
. Позднее, 25 апреля 2022 года, Депутаты Госдумы от всех фракций совместно с сенаторами направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, с просьбой о поддержке аграрного сектора в условиях кризиса.

В мае 2022 года стало известно что Россия, кроме своего зерна, уже продает украинское, захваченное на оккупированных территориях. Журналисты с помощью спутниковых снимков отследили судно, которое доставило злаки в Сирию из Крыма, а на полуостров перед этим груз свезли автомобилями из украинских элеваторов.

17 июня 2022 года, президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что «нужно просто подумать, … возделывать на таких-то территориях пшеницу или лучше заняться чем-то другим.»
.

Историческая справка

Зерновой экспорт Российской империи 
С ростом населения Европы начиная с 40-х годов XIX века росла его потребность в хлебе, которую в числе прочих экспортёров удовлетворяла Россия. За XIX век население Старого света (без России) возросло почти вдвое: со 147,8 млн чел. до 287,6 млн чел., тогда как за предыдущий век только на 46,5 %. Почти вдвое за период Второй промышленной революции увеличился и среднегодовой экспорт зерна из России: с 6.5 млн т до 11 млн. т.

При этом удельный вес России в мировой торговле четырьмя главными зерновыми культурами (рожь, ячмень, овёс и кукуруза) снизился с 38 % в 1893-97 гг. до 22,1 % в 1913 г. Тем не менее Россия в этот момент занимала первое место по объёмам зернового экспорта, несколько обгоняя Аргентину (21,3 %).

Ю. Ф. Чистяков выделил следующие характерные черты российского зернового экспорта к 1914 г.:

 неравномерность поставок на фоне значительных, в сравнении с другими европейскими странами, колебаний величины сборов и урожайности зерновых;
 рост в экспорте доли более дешёвых кормовых культур, к качеству которых импортёры были менее требовательны. Если в конце 70-х — начале 80-х годов XIX века Россия контролировала 33,1 % мирового рынка пшеницы, 86,3 % ржи, 63 % овса, 40 % ячменя, то к началу Первой мировой войны доля по пшенице упала до 24,7 %, по ржи до 37,1 %, по овсу до 42,3 %, зато по ячменю выросла до 75,8 %.;
 в конце XIX — начале XX века Россия проиграла несколько ключевых рынков: английский рынок — США, ржаной — Германии, где страна стала обеспечивать потребности своими силами, да ещё и захватила зерновые рынки российских регионов: Финляндии и ряда западных губерний;
 экспортное зерно России имело низкое качество, содержало значительное количество примесей, в стране отсутствовали единые стандарты сортов зерна;
 очень низкая доля готовой продукции (различных видов муки): 2-3 %;
 игнорирование конъюнктуры мирового рынка: в стремлении вывезти максимальное объёмы зерна в короткие сроки производители обрушивали мировые хлебные цены;
 значительная роль иностранного капитала в экспорте российского зерна и зависимое, бесправное положение русских экспортёров на мировом продовольственном рынке;
 слабое развитие российской экспортной инфраструктуры: большая часть российских портов не могла принимать современные суда, порты были плохо оборудованы техникой, складскими помещениями и элеваторами в портах, не хватало рефрижераторных вагонов и торговых судов.

Зерновой экспорт СССР

Межвоенный период 
К концу 1920-х годов СССР вернул себе статус сырьевого экспортёра, которым ранее обладала Российская империя, и экспорт зерновых стал в начале 1930-х годов составлять значительную статью валютного дохода страны, занимая первое место с показателем порядка 20 % в 1930—1931 гг.: в 1929 г. его доля составляла 9,9 %, в 1930-м — 29,0 %, в 1931-м — 32,1 % и в 1932-м — 20,7 %. В рублёвом эквиваленте данные несколько скромнее (см. таб.).

Советский Союз начал возвращать место на мировом зерновом рынке в условиях Великой депрессии в западных странах, падения спроса и цен, а также ужесточения конкуренции с традиционными зернопроизводителями. В 1930 году был получен рекордный урожай, что позволило резко увеличить экспорт. Именно на этом фоне И. В. Сталин пишет В. М. Молотову часто цитируемые письма: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут» (6 августа) и «Надо бы поднять (теперь же) норму ежедневного вывоза до 3-4 миллионов пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов. Найдутся мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на международном рынке не подымутся „до высшей точки“. Таких мудрецов немало в Наркомторге. Этих мудрецов надо гнать в шею, ибо они тянут нас в капкан. Чтобы ждать, надо иметь валютн[ые] резервы. А у нас их нет. Чтобы ждать, надо иметь обеспеченные позиции на международном хлебн[ом] рынке. А у нас нет уже там давно никаких позиций, — мы их только завоевываем теперь, пользуясь специфически благоприятными для нас условиями, создавшимися в данный момент. Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба» (24 августа). Эти письма нередко приводят в подтверждение того, что форсированный экспорт хлеба был генеральной линией, а не конкретно-исторической задачей, однако этот тезис опровергает следующее пояснение И. В. Сталина, сделанное в письме от 23 августа того же года: «Нам остаётся ещё 1-11/2 месяца для экспорта хлеба: с конца октября (а может быть и раньше) начнёт поступать на рынок в массовом масштабе американский хлеб, против которого трудно будет устоять. Если за эти 11/2 месяца не вывезем 130—159 мил. пудов хлеба, наше валютное положение может стать потом прямо отчаянным».

Острой дискуссионной проблемой является обвинение советского руководства в том, что чрезмерный экспорт зерна вызвал массовый голод 1932—1933 годов, при этом за основу оценки ряд авторов (В. П. Данилов, И. Е. Зеленин, В. В. Кондрашин, Р. Дэвис и С. Уиткрофт, В.Сергийчук и другие) берут величины экспорта/импорта за календарный, а не за сельскохозяйственный год. Таким образом, на экспорт за календарный 1932 г. пошла часть урожая 1931-го года, и так далее.

Кроме того, в расчётах этих историков данные приводятся целиком за 1930—1933 годы без конкретной разбивки по годам и, самое главное, без учёта разницы между предназначенным для экспорта и реально вывезенным хлебом. Эта разница формировалась за счёт товарных кредитов, получаемых ответственным за экспорт зерновых, бобовых и разного рода семян, а также сахара внешнеторговым объединением «Экспортхлеб». То, что пшеница являлась одним из главных источников покрытия обязательств СССР по импорту, было продиктовано исключительным финансовым режимом, установленным международным банковским капиталом для Советского Союза. Операции с хлебом позволяли максимально быстро получать валюту под залог и в пределах фактически осуществляемого экспорта, в том числе под товарные запасы, сосредоточенные в портах СССР. Сумма этих кредитов достигала обычно 1,25 млн фунтов стерлингов (11,8 млн руб.). Самым благоприятным в работе «Экспортхлеба» был 3-й квартал, когда с началом уборки удавалось получить кредиты до 1 млн фунтов стерлингов (9,5 млн руб.) и оформить варранты (залоговые свидетельства на экспорт товара при получении кредитов) под товар, находящийся в СССР. Самым напряжённым был второй квартал следующего года, когда одновременно снижался объём экспорта и следовало оплачивать кредиты, полученные в начале кампании.

Процедура передачи зерна на экспорт описывалась в документах как «отгрузки на экспорт» и заключалась в передаче продукта от Комитета заготовок (Комзаг) при Совете труда и обороны (с 1933 г. — при Совнаркоме) СССР Наркомату внешней торговли. Однако такая передача не была безвозвратной: в зависимости от ситуации НКВТ мог обратно отгрузить хлеб Комитету заготовок. Приводя данные Комзага, Р. Дэвис и С. Уиткрофт не учитывали, что под экспортом подразумевается непосредственное пересечение товаром границы СССР, а это происходило далеко не всегда: часть зерна могла передаваться в Торгсин, оставаться в портах СССР в качестве залога, а также отгружаться обратно Комзагу.

Послевоенный период 
В послевоенные годы СССР являлся экспортёром зерна, значительно уступая по этому показателю североамериканским государствам (США и Канаде), которые совокупно экспортировали в среднем около 20 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 5 млн тонн кукурузы. В это же время страна в незначительных объёмах импортировала пшеницу (максимально 443.3 тысяч тонн в 1956 году), кукурузу (275,8 тыс. тонн в 1955 году, ноль в 1959 году), рис (не менее 370 тысяч тонн (1957), максимум 689.1 тысяч т в 1959 году).

Экспорт зерна в Российской Федерации

Мировая конъюнктура 
Объём мировой торговли пшеницей с 1960 года вырос почти в 4 раза, тогда как увеличение объёмов производства и рост урожайности были менее чем трёхкратными. Политическая нестабильность в регионах, импортирующих пшеницу (Ближний Восток, страны Магриба), мировой финансовый кризис 2008/09 годов, воздействие неблагоприятных погодных условий вызывают колебания на рынке, которые Россия может преодолеть, расширяя хранение и переработку зерна, а также производство муки, круп, булгура и макаронных изделий.

На Китай, Индию и Россию приходится 46 % мирового сбора зерна, соответственно 132 млн т., 102 млн т и 74 млн т.

ТОП-5 лидеров по посевным площадям под пшеницей (2019/2020):

 Индия — 30 млн га;
 Россия — 27 млн га;
 ЕС — 26 млн га;
 Китай — 24 млн га;
 США — 15 млн га.

При этом климатические условия выращивания зерновых в России не улучшились, а урожайность уступает среднемировому показателю: 22-27 центнеров с гектара против 31 ц.

По данным на начало 2010 года, Россия находилась на 3-м месте в мире по экспорту зерновых (после США и Евросоюза) и на 4-м месте в мире по экспорту пшеницы (после США, Евросоюза и Канады). За 10 лет Россия вышла на прочное первое место среди экспортёров пшеницы (35 млн т в 2019/20 году), опережая ЕС (32 млн т), США (27,5 млн т), Канаду (23 млн т), Украину (20,5 млн т). Общий объём рынка торговли зерном составил 184 млн т. (прирост 30 млн т или на 20 % в течение 2011—2019 годов).

В этом же сезоне Россия показала максимальный рост экспорта (+37 %), уступив по этому показателю Аргентине (+54 %), но опередив США (+26 %). Начиная с 2005 года российское производство пшеницы стало экспортно-ориентированным: страна выращивает для экспорта большую долю урожая, чем в среднем по миру. По эффективности экспорта (выручке за тонну) Россия значительно уступает США и Канаде, которые продают своё зерно почти наполовину дороже (соответственно 335 и 229 долларов за тонну против 232 в 2014 году).

В общей структуре экспорта продовольствия Россией наибольшая доля к 2016 году пришлась на пшеницу — 27,7 % от всего объёма. В 2014 году доход от экспорта зерновых впервые принёс стране выручку больше, чем от поставок российского оружия: 18,9 миллиарда долларов против 13,2 миллиарда соответственно. Экспорт не идёт в ущерб потреблению зерна внутри страны: на душу населения в России в 2019 году приходилось 298 кг в год, это чуть меньше, чем в самых сытных Алжире (324 кг) и Турции (320 кг).

29 апреля 2022 года, отменена регионализация по отправкам из России зерна яровой пшеницы и ярового ячменя в Китай.

12 мая Путин заявил о планах увеличить экспорт зерновых в 2022 году в связи с ожиданиями рекордного урожая. Увеличение экспорта должно хотя бы частично покрыть повысившийся спрос с учетом снижения поставок с Украины.

18 июля 2022 года, стало известно о том что, Египет являющийся одним из крупнейших покупателей зерна из РФ, не допустил пшеницу из России к тендеру.. Ранее, 30 июня 2022 года, Египет приобрел 175 тысяч тонн пшеницы из РФ, из планируемых к закупке 10 млн тонн пшеницы до конца 2022 года,ранее предполагалось за 2022—2023 годов ФГ импортировать 5 млн тонн пшеницы.

В середине ноября 2022 года вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о том, несмотря на введенные против России санкции, логистические, финансовые ограничения, экспорт зерна с начала сельхозгода (июнь 2022 года) приблизился к показателям прошлого года. Тогда экспорт на данное время составил 15,6 млн тонн, сегодня — 15,7 млн тонн. За границу было продано 13,4 млн тонн отечественной пшеницы, что на 400 тысяч тон больше, чем годом ранее. Общий прогноз по экспорту зерна, по словам вице-премьер, коррекции не подвергался и составляет 50 млн тонн. Абрамченко также сообщила, что сбор зерна  в России на данный момент составил  152 млн тонн, в том числе пшеницы — 105 млн тонн.

Государственное участие 
После ликвидации СССР некоторое время российское государство не ставило перед собой явную задачу участвовать в зерновом экспорте, однако, достаточно рано попыталось зайти на зерновой рынок с официально задекларированными целями поддержки отечественных производителей и продовольственной безопасности, обеспечения госзакупок продовольствия и организации рынков. Последнее подразумевало и рынок торговли зерном, в том числе на экспорт. Работа в этом направлении последовательно делегировалась государством ряду организационно преемственных структур:

 В октябре 1994 года для этих целей при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации была создана Федеральная продовольственная корпорация (ФПК). Однако поставленных перед ней задач она не реализовала. По факту хищения и растраты выделявшихся ей государством средств Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
 В сентябре 1997 года ФПК ликвидирована, а её функции были переданы Федеральному агентству по регулированию продовольственного рынка под эгидой того же Минсельхоза . Агентство максимально сосредоточилось на зерновом рынке, уделяя мало внимания другим сегментам продовольственного рынка.
 21 марта 2007 г. указанное агентство было преобразовано из федерального государственного унитарного предприятия в ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка».
 В 2009 году ОАО стало называться «Объединённая Зерновая Компания», которая в дальнейшем была частично приватизирована. Государство сохранило за собой контрольный пакет — 50 % плюс одна акция.

Государственное регулирование 
Правительство Российской Федерации управляет зерновым экспортом через систему пошлин, направленных на уравновешивание привлекательности внутреннего и внешнего рынка, или прямые запреты на экспорт в неурожайные годы или в условиях политической нестабильности. В учёной среде существует понимание «необходимости участия государства как контролирующего надындивидуального субъекта за ценообразованием и качеством продукции на каждом этапе её движения к потребителю», а также обязанности государства законодательно устанавливать «границы» использования земли как общенационального достояния, дабы сохранять и улучшать «плодородие почв в соответствии с научно обоснованными агротехническими рекомендациями».

Имея в виду, что товарные запасы зерна должны обеспечивать не менее 3-х месячной потребности страны, государство участвует в формировании таких запасов через товарные и закупочные интервенции.

2007/2008 сельскохозяйственный год (Пошлины и запреты) 
 10 октября 2007 подписано постановление Правительства РФ № 660 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень, вывозимые за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе» на период до 30 апреля 2008 г. включительно.

 28 января 2008 года постановлением Правительства РФ № 934 ранее принятые пошлины были установлены в размере 40 % таможенной стоимости зерна, но не менее 0,105 евро за 1 килограмм, в тот же период времени.

 15 февраля 2008 года постановлением Правительства РФ № 74 установлен временный запрет экспорта пшеницы и меслина в государства — участники Соглашений о Таможенном союзе в тот же период времени.

 29 марта 2008 года постановлением Правительства РФ № 225 срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень был продлён до 30 июня 2008 г..

2010/2011 сельскохозяйственный год (Пошлины и запреты) 
 15 августа 2010 года начало действовать постановление № 599 о введении временного запрета вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной с 15 августа 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

 2 января 2011 года постановлением № 853 временный запрет на экспорт вышеуказанных товарных позиций был продлён до 30 июня

2014/2015 сельскохозяйственный год (Пошлины и запреты) 
 27 ноября Россельхознадзор заявил, что обеспокоен тем, что производители зерна не соблюдают карантинные требования при перевозке зерна как по территории России, так и при экспортных операциях.
 16 декабря Россельхознадзор перестал выдавать фитосанитарные сертификаты на экспорт зерна по большинству направлений.
 17 декабря Российские железные дороги ввели ограничения на отправку зерна на экспорт в адрес всех грузополучателей.

 1 февраля 2015 года начало действовать подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в декабре 2014 года постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на экспорт пшеницы в размере 15 % таможенной стоимости плюс €7,5, но не менее €35 за 1 т.

2016/2019 сельскохозяйственные годы (Обнуление пошлин) 
 26 сентября 2016 года постановлением № 966 до 1 июля 2018 года была установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу в страны за пределами Таможенного союза.

 С 1 июля 2018 года нулевая пошлина на экспорт пшеницы была продлена на год, до 1 июля 2019 года.

 С 1 июля 2019 постановлением правительства № 830 нулевая пошлина была продлена на 2 года, до 1 июля 2021 года.

2020/2021 сельскохозяйственный год (Квотирование и пошлина) 
 23 января 2021 года постановлением правительства № 33 была установлена квота на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня в размере 17,5 млн т., с пошлиной на пшеницу с 15 февраля по 28 февраля в размере 25 евро/т, с 1 марта по 30 июня в размере 50 евро/т. С 15 марта до конца сезона 2020/21 года были установлены пошлины на кукурузу (25 евро/т) и ячмень (10 евро/т). Экспорт вне квоты обложили пошлиной в 50 % от таможенной стоимости продукции, но не менее 100 евро/т.

2021/2022 сельскохозяйственный год (Квотирование, пошлина и запрет вывоза) 
 15 февраля 2022 года начала действовать ежегодная квота экспорта за пределы Евразийского экономического союза, установленная постановлением правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2595: на пшеницу и меслин в размере 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу — в размере 3 млн тонн. Квота была установлена на период с 15 февраля по 30 июня (включительно).

 15 марта 2022 года, во время активной фазы российского вторжения на Украину, Россия наложила эмбарго на экспорт пищевого зерна на период до 30 июня 2022 г.

 30 июня 2022 года экспортная пошлина на вывоз составила: пшеница 146,1 USD/MT, ячмень 117,5 USD/MT, кукуруза 88,7 USD/MT.

2022/2023 сельскохозяйственный год (ФГИС «Зерно», квотирование и пошлина) 
 1 июля 2022 года, дата начала регистрации в ФГИС «Зерно», по Постановлению Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».Это вызовет отток с рынка контрафактной продукции, заключили в «Центре агроаналитики» — оператора системы.. Алтайский край станет пилотным регионом, который на первом этапе в 2022 году запустит федеральную государственную информационную систему (ФГИС) прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.. «Сбои в новой онлайн-системе „Зерно“ могут грозить повышением цен на продукты. Отправила в Минсельхоз запрос пересмотреть сроки обязательного заполнения данных в системе и устранить неполадки» — написала 20.07.2022 Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, а 15.07.2022 в РСПП предупредили о возможных срывах отгрузок зерна при введении ФГИС «Зерно» и 30.06.2022 года заявили в АККОР о необходимости перенести обязательную регистрацию фермерских хозяйств во ФГИС «Зерно» на 2023 год.

Структура зернового экспорта/импорта России по годам

Экспорт пшеницы (2001—2022)

Запасы зерна (1990—2022)

Логистика: Хранение и транспортировка

Примечания 

Внешняя торговля России
Сельское хозяйство России